Capri Records (jazz)
 Capri Records (rock and roll)